Лука́шин — русская фамилия, образованная от имён Лука или Лукьян.

Известные носители 
 
 Лукашин, Василий Иванович (1920—1983) — старший лейтенант, командир эскадрильи 175-го штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза.
 Лукашин, Иван Игнатьевич (1870—1928) — член III Государственной думы от Рязанской губернии, крестьянин.
 Лукашин, Игорь Владимирович — российский прыгун в воду, заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр 2000 года в синхронных прыжках в паре с Дмитрием Саутиным.
 Лукашин, Илья Денисович (1894—1937) — беллетрист.
 Лукашин, Пётр Тимофеевич (1906—1981) — советский военно-политический деятель, депутат Верховного Совета СССР.
 Лукашин, Сергей Лукьянович (Саркис Срапионян) (1883—1937) — Первый секретарь ЦК Компартии Армении, Председатель Совнаркома Армянской ССР.

Населённые пункты 
 Лукашин — город в Армении, марз Ереван.
 Лукашин — село в Армении, марз Армавир.

См. также 
 Евгений Михайлович Лукашин (Женя) — герой фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Примечания